

Architettura 
 Moscone Center – centro congressi nella zona di Moscone, a San Francisco (USA)

Geografia 
Moscone – zona di San Francisco (USA)

Nautica 
Moscone – altro nome del natante a remi noto anche come pattìno
Moscone Piaggio – un motore fuoribordo prodotto da Piaggio

Persone 
Franco Moscone – arcivescovo cattolico italiano
George Moscone – politico statunitense

Pagine correlate 
Mosconi

Altri progetti